Sentiment, personne éprouvant de la timidité
Timide (papillon),
 Timide est aussi le nom de l'un des sept nains du dessin animé Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney adapté de la fable des frères Grimm : Blanche-Neige, absent dans la version primitive.